Арон

 Арон (Аарон) — личное имя.
 Арон — река во Франции.

Персоналии 
 Арон, Василе (1770—1822) — румынский поэт, известный своими поэмами «Пирам и Тисьея», «Нарцисс и Эхо».
 Арон, Герман (1845—1913) — немецкий учёный-физик.
 Арон, Ефим Ефимович (1906—1970) — советский кинорежиссёр.
 Арон, Раймон (1905—1983) — французский философ и социолог.
  (1898—1975) — французский историк, член Французской академии.
 Арон, Флориан (1805—1887) — румынский писатель и редактор.
 Арон Свигилиски, Диана Фрида (1950—1974) — чилийская журналистка и революционерка.
 Пётр III Арон (умер 1467) — трижды господарь Молдавского княжества между 1451 и 1457 годами.

См. также 
 Аарон (значения)